был городом, расположенным в префектуре Ямагути, Япония.

21 апреля 2003 года Токуяма, вместе с гордом Синнаньё, посёлком Кумаге (из уезда Кумаге) и посёлком Кано (из уезда Цуно) был объединён в новый город Сюнан.

В городе проживало около 150000 человек. Его расположение вдоль линии Санъё-синкансэн позволяло легко добраться до близлежащих городов, таких как Хиросима и Фукуока.

Образование 
В городе ранее была северокорейская школа, Токуямаская корейская начальная и младшая школа (徳山朝鮮初中級学校).

Примечания

Ссылки 
  (Архив)
Shūnan official website 

Города, основанные в 2003 году
Ликвидированные муниципалитеты префектуры Ямагути
Префектура Ямагути